Typ 44 (auch Type 44) steht für:
 Arisaka Typ 44, ein japanisches Gewehr
 Bugatti Type 44, ein Automodell des Automobilherstellers Bugatti
 Peugeot Typ 44, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 Audi Typ 44, interne Bezeichnung des Audi 100 C3 sowie des Audi 200 C3, zwei Fahrzeugmodelle der Audi NSU Auto Union AG
 Type 44 (Zerstörer-Klasse), eine geplante aber nie umgesetzte Zerstörer-Klasse der Royal Navy